Jiří z Lobkowicz může být:

 Jiří Popel z Lobkowicz na Peruci († 1534) – zakladatel perucké pošlosti bílinské větve
 Jiří starší Popel z Lobkowicz (1540–1607/1613) – nejvyšší zemský sudí, nejvyšší zemský komorník a nejvyšší hofmistr Českého království
 Jiří mladší Popel z Lobkowicz (1556–1590) z duchcovské pošlosti – nejvyšší kráječ a prezident rady nad apelacemi
 Jiří Kristián Lobkowicz (1835–1908) z mělnicko-hořínské linie, zvaný Gox – nejvyšší maršálek Českého království (1883–1907)
 Jiří Lobkowicz (* 1956) – česko-švýcarský politik a finančník, majitel zámku Mělník

 Jiří Kristián Lobkowicz (rozcestník) – více osob

Další osoby:
 Jiří Hasištejnský z Lobkowicz (1532–1590), syn Jindřicha Hasištejnského z Lobkowicz (1506–1578)
 Jiří Bedřich Hasištejnský z Lobkowicz z hasištejnsko-údlické linie, syn Kryštofa Hasištejského z Lobkowicz († okolo 1625)
 Jiří Popel z Lobkowicz (1. 6. 1589 – 27. 6. 1589), syn Adama Havla Popela z Lobkowicz (1557–1605)
 Jiří Kristián z Lobkowicz (3. 6. 1902 – 30. 3. 1928) z knížecí linie, syn Ferdinanda Zdeňka Marii z Lobkowicz (1858–1938)
 Jiří August z Lobkowicz (18. 8. 1870 – 11. 6. 1890) z mělnicko-hořínské linie, syn Jiřího Kristiána z Lobkowicz (1835–1908)
Jiří Kristián z Lobkowicz (22. 2. 1907 – 22. 5. 1932) z mělnicko-hořínské linie, automobilový závodník, syn Bedřicha z Lobkowicz (1881–1923)
 Jiří Kristián Lobkowicz (9. 11. 1928 – 21. 8. 1950) z dolnobeřkovické linie, syn Eduarda z Lobkowicz (1899–1959)

Související články 
 Lobkovicové – český šlechtický rod
 Lobkowicz (příjmení)
 Lobkovice (zámek) – původní sídlo rodu

Lobkowiczové